Desa Karangmalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangmalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 110,92), 
 Desa Karangmalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,31, long 109,39), 
 Desa Karangmalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,77, long 110,83), 
 Desa Karangmalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 109,69), 
 Desa Karangmalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 109,24), 
 Desa Karangmalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Karangmalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 108,89), 
 Desa Karangmalang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar